Кошелёво — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Расположена в 27 км к юго-востоку от города Невель на берегу Кошелевского озера.

В 3 верстах к югу от Кошелёво находилась деревня Субачево (упразднена решением Псковского облисполкома в 1983 году).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 213 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)